Составы команд, принимавших участие в Чемпионате Европы по футболу 1964, проходившем в Испании с 17 по 21 июня 1964 года.





Испания

СССР

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Составы
1964